Dachengzi bezeichnet:

 Dachengzi (Harqin Linker Flügel) (大城子街道), Straßenviertel des Autonomen Kreises Harqin Linker Flügel in der chinesischen Provinz Liaoning
 Dachengzi (Miyun) (大城子镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Miyun von Peking, Volksrepublik China
 Dachengzi (Ningcheng) (大城子镇), Großgemeinde im Kreis Ningcheng im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, Volksrepublik China